La réserve forestière de Bafut Ngemba – ou Bafut-Ngemba Forest Reserve (BNFR) – est une réserve naturelle, classée en 1953, située dans la Région du Nord-Ouest au Cameroun, à  de Bamenda et à  de Santa, sur une altitude comprise entre 1800 et , avec une superficie de .

Faune et flore 
On y observe diverses espèces endémiques et/ou rares, animales (l'amphibien Astylosternus rheophilus, le reptile Leptosiaphos ianthinoxantha) et végétales (Blumea crispata, Crotalaria ledermannii, Dalbergia oligophylla , Dissotis bambutorum, Dissotis longisetosa, Helichrysum cameroonense, Plectranthus insignis, Psorospermum aurantiacum, Tapinanthus letouzeyi).

Notes et références

Bibliographie 
  Cornelius Mbifung Lambi, Emmanuel Neba Ndenecho, Ecology and Natural Resource Development in the Western Highlands of Cameroon. Issues in Natural Resource Management, African Books Collective, 2010, 190 p. 
  Emmanuel Neba Ndenecho, « Population Dynamics, Livelihoods and Forest Production. Case Study: Bafut-Ngemba Forest Reserve », in 
  T. Ndikefor, Conservation of the Bafut-Ngemba Forest Reserve, Industrial Attachment Report, Regional College of Agriculture, Bambili, Bamenda, 2003
  B. M. Takem-Mbi, « Assessing forest cover change in the Bafut-Ngemba Forest Reserve (BNFR), north west region of Cameroon using remote sensing and GIS », in International Journal of Agricultural Policy and Research, vol.1 (7), September 2013, ,

Articles connexes 
 Réserve forestière de Bali Ngemba

Environnement au Cameroun
Région du Nord-Ouest (Cameroun)
Faune au Cameroun
Flore au Cameroun